Francisco Solano – giocatore di calcio a 5 paraguaiano, nato nel 1967
 Francisco Solano – giocatore di calcio a 5 spagnolo, nato nel 1991